

Persone
Achille Bertelli – imprenditore e pioniere dell'aviazione italiano
Angelo Bertelli – giocatore di football americano statunitense
Carlo Bertelli – storico dell'arte italiano
Cristofano Bertelli – incisore italiano
Dante Bertelli – anatomista italiano
Ferrando Bertelli – incisore italiano
Flavio Bertelli – pittore italiano
Flavio Bertelli – scrittore italiano
Gaetano Bertelli – politico e partigiano italiano
Gianbattista Bertelli - pittore, illustratore e restauratore italiano
Gualtiero Bertelli – cantautore italiano
Lorenzo Bertelli – pilota di rally italiano
Luca Bertelli – tipografo italiano
Luigi Bertelli, detto Vamba – giornalista e scrittore italiano
Luigi Bertelli – pittore italiano
Patrizio Bertelli – imprenditore italiano
Pino Bertelli – anarchico, fotografo, scrittore e cineasta italiano
Renato Bertelli – artista e scultore italiano
Santo Bertelli – pittore italiano
Sergio Bertelli – storico italiano
Timoteo Bertelli – presbitero e matematico italiano
Vasco Giuseppe Bertelli – vescovo cattolico italiano

Altro 
8266 Bertelli – asteroide della fascia principale
Villa Bertelli – edificio di Vittoria Apuana, frazione di Forte dei Marmi, Toscana

Pagine correlate 
 Berti